El término Kiowa puede hacer referencia a:
La tribu Kiowa, una nación aborigen estadounidense.
Kiowa, localidad en el estado de Colorado.
Kiowa, localidad en el estado de Kansas.
Kiowa, localidad en el estado de Oklahoma.
Kiowa Gordon, actor alemán.